Norwich puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Reino Unido 
 Norwich, ciudad ubicada en la región de East Anglia, al este de Inglaterra;

en Estados Unidos 
 Norwich, Connecticut;
 Norwich, Kansas;
 Norwich, condado de Chenango, Nueva York;
 Norwich, Nueva York;
 Norwich, Ohio;
 Norwich, Vermont;
 Norwich, condado de Windsor, Vermont;

Miscelánea 
 Norwich City Football Club
 Norwich terrier